Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Olgierd Iłłakowicz – polski żołnierz podziemia i działacz organizacji podziemnych
 Napoleon Iłłakowicz – polski malarz i dekorator